nić końcowa (embriologia)
 nić końcowa (neuroanatomia)